Ел Лимонсиљо има више значења:

 Ел Лимонсиљо (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Лимонсиљо (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Лимонсиљо (Талпа де Аљенде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Лимонсиљо (Санта Круз Зензонтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Лимонсиљо (Сантијаго Амолтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Лимонсиљо (Касас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику